Faust steht für:

 eine zusammengeballte Hand, siehe Hand #Funktionsumfang der Hand
 Faust (Programmiersprache), zur Echtzeit-Signalverarbeitung von Audio-Signalen
 Faust (Band), deutsche Krautrock-Band (ab 1970)
 Faust (Einheit), altes österreichisches Längenmaß
 Faust (Pferd), Württemberger Zuchthengst, schweres Warmblut
 Faust, ehemaliger Name eines Autotransporters, siehe Arc Independence
 Brauhaus Faust, Brauerei in Miltenberg, Bayern
 Kulturzentrum Faust, auch FAUST, im Stadtteil Linden-Nord in Hannover
 Saint-Faust, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich

Werktitel:
 Faust, von Johann Wolfgang Goethe verfasste Tragödie, siehe Goethes Faust
 Faust, weitere auf die Faust-Sage zurückgehende künstlerische Bearbeitungen, siehe Fauststoff
 Faust. Eine Tragödie, Werk von Johann Wolfgang von Goethe (1808)
 Faust. Der Tragödie zweiter Teil, Fortsetzung (1832)
 Faust (Spohr), Oper von Louis Spohr (1816)
 Faust (Lenau), Gedicht von Nikolaus Lenau (1836)
 Faust (Zeitschrift), polygraphisch-illustrirte Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft Industrie und geselliges Leben (1854–1858)
 Faust (Gounod), Oper von Charles Gounod (1859)
 Faust (Avenarius), Faust. Ein Spiel, Drama von Ferdinand Avenarius (1919)
 Faust (Fernsehreihe), deutsche Krimiserie (1994–1997)
 Faust (Rockoper), Rockoper von Rudolf Volz (1997)
 Deutscher Theaterpreis Der Faust (ab 2006)
 Tatort: Die Faust, Fernsehkrimi (2018)

Personen:
 Faust (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Faust, eine deutsche Sagenfigur mit historischem Vorbild, siehe Johann Georg Faust
 Faust, Pseudonym des norwegischen Schlagzeugers Bård G. Eithun

Siehe auch:
 Doctor Faust (Brettspiel)
 Doctor Johannes Faust (Puppenspiel 1846)
 erhobene Faust (Symbol sozialer Bewegungen)
 Faust von Stromberg (Begriffsklärung)

 Faustus (Begriffsklärung)
 Fausta (Begriffsklärung)

Abkürzung